Miejscowości w USA:
 Doylestown – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Doylestown – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Doylestown – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
Gminy w USA:
 Doylestown (ang. Doylestown Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks